Aquesta és la llista d'objectes 1-999 del New General Catalogue (NGC). El catàleg astronòmic està principalment comprès de cúmuls d'estrelles, nebuloses i galàxies. Altres objectes del catàleg poden ser trobats en altres subpàgines de la llista d'objectes NGC.

La informació de les constel·lacions d'aquesta taula és treta de The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Estrella Clusters by J. L. E. Dreyer, al que s'ha accedit fent ús del VizieR Service (lloc web: http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR). Els tipus morfològics de galàxies i objectes que són membres del Petit Núvol de Magalhães és identificat fent ús del NASA/IPAC Extragalactic Database (lloc web: http://nedwww.ipac.caltech.edu/). La resta de dades d'aquestes taules és del SIMBAD Astronomical Database (lloc web: http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/) llevat que s'especifiqui el contrari.

1-99

100-199

200-299

300-399

400-499

500-599

600-699

700-799

800-899

900-999

Referències 

0